Хью́стон () — округ в штате Алабама, США.

Георгафия 
Округ, самый молодой в Алабаме, находится в юго-восточной части штата, с востока граничит с Джорджией (по реке Чаттахучи), с юга — с Флоридой, с запада и севера — с другими округами Алабамы. Назван в честь Джорджа Хьюстона (), 24-го губернатора Алабамы. Столица и крупнейший город — Дотан (Dothan) (город находится одновременно в трёх соседних округах). Открытые водные пространства занимают 3 км², что составляет 0,2% от общей площади округа в 1502 км².

В округе значительная площадь отведена под выращивание арахиса, хлопка и кукурузы.

Соседние округа

История 
Округ был образован 9 февраля 1903 года путём отделения частей трёх соседних округов.

Транспорт 
Через округ проходят следующие крупные автодороги:
 федеральная трасса 
 федеральная трасса 
 федеральная трасса 
 трасса 
 трасса 
 трасса

Демография 
Расовый состав:
 Белые — 73,1%
 Афроамериканцы — 24,6%
 Азиаты — 0,6%
 Коренные американцы — 0,4%
 Гавайцы или уроженцы Океании — 0,0%
 Две и более расы — 0,9%
 Прочие — 0,4%
 Латиноамериканцы (любой расы) — 1,3%

1910 год — 32 414 жителей
1920 — 37 334 (+15,2%)
1930 — 45 935 (+23,0%)
1940 — 45 665 (-0,6%)
1950 — 46 522 (+1,9%)
1960 — 50 718 (+9,0%)

1970 — 56 574 (+11,5%)
1980 — 74 632 (+31,9%)
1990 — 81 331 (+9,0%)
2000 — 88 787 (+9,2%)
2010 — 101 547 (+14,4%)
2011 — 102 369 (оценка)<ref>Округ Хьюстон  на сайте quickfacts.census.gov</ref>

 См. также 
 Список округов Алабамы
 
 

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт
 История округа Хьюстон на сайте archives.alabama.gov
 Карты округа Хьюстон с 1937 года по наше время
 Округ Хьюстон на сайте epodunk.com
 Исторические фото округа  на сайте ircusa.com
 Округ Хьюстон: население, безработица, цены, преступность, здравоохранение, смертность и пр. на сайте ''city-data.com

Округа Алабамы
Появились в 1903 году в США
XX век в Алабаме
Административные единицы, образованные в 1903 году